Dráha je slovo slovanského původu, označující původně (v podobě „dorga“, česky draha) cestu mezi poli, kterou se vyháněl dobytek, tj. průhon. Podle jiného zdroje slovo „draha“ pro označení cest nižší kvality je odvozeno od slovesa „dražání“, které znamenalo mýcení a klučení dřevin.

V dnešní době má například tyto významy:

 pás země upravený k pohybu nebo nesoucí stopy po opakovaném pohybu:
 jízdní dráha
 závodní dráha
 běžecká dráha
 dostihová dráha
 plochá dráha
 kuželkářská dráha
 cyklistická dráha
 rychlobruslařská dráha
 veslařská dráha
 bobová dráha či sáňkařská dráha
 vzletová a přistávací dráha
 pojezdová dráha

 dráha (drážní doprava) – soustava dopravních zařízení, která vozidlo vedou a na nichž je závislé, například kolejové, trolejové nebo lanové vedení:
 železniční dráha
 tramvajová dráha
 trolejbusová dráha
 lanová dráha
 důlní dráha
 průmyslová dráha
 horská dráha (lunaparková atrakce)
 V technicko-právním významu jsou součástí dráhy i její pomocná zařízení, například elektrické měnírny, nástupiště, staniční budovy
Od slova dráha jsou odvozeny termíny:
 nádraží
 autobusové nádraží

 železnice jako dopravní systém (např. jet dráhou)
 železniční společnost (dráha koupila pozemek).
 České dráhy

 dráha (strojní zařízení) – část strojního zařízení sloužící pro pojezd pracovní části mechanismu
 jeřábová dráha
 pojezdová dráha stroje (např. u výtahu)

 trajektorie pohybu, křivka nebo souhrn částí prostoru, které bod nebo jev nebo těleso zaujímaly během pohybu ve fyzice, matematice, letectví a kosmonautice, neurologii atd.
 Střela s plochou dráhou letu
 dráha komety
 Oběžná dráha
 polární dráha
 geostacionární dráha
 geosynchronní dráha
 heliocentrická dráha
 parkovací dráha
 prográdní dráha
 retrográdní dráha
 sklon dráhy
 synchronní dráha
 elementy dráhy
 excentricita dráhy
 nervová dráha

 dráha (fyzika) – ve fyzice se dráha říká též délce trajektorie, tedy vzdálenosti, kterou těleso urazí při svém pohybu. Obvykle se označuje písmenem s.

 Dráha (časopis) – český časopis o drážní dopravě

Přenesené významy
 životní dráha jako životní osud, kariéra, cesta
 profesní dráha
 dráha zločinu
 v přeneseném významu i jiné pásy nebo plochy
 Mléčná dráha
 dráha kovadliny – vrchní pracovní plocha kovadliny

Související články 

 trať,
 trasa,
 linka,
 cesta,
 silnice,
 kolej,
 drážka
 draha

Reference

Externí odkazy